Néma, , ist die Hauptstadt der Verwaltungseinheit Hodh Ech Chargui im Südosten des westafrikanischen Staats Mauretanien und liegt an der Grenze zum Nachbarstaat Mali. Ungefähr 120 Kilometer südwestlich lag Koumbi Saleh, die Hauptstadt des Reiches von Ghana. Néma ist Endpunkt der Route de l’Espoir, der einzigen mauretanischen Fernstraße in west-östlicher Richtung. Einige Kilometer westlich der Stadt liegt der Flughafen Néma.

Die Bevölkerung der Stadt verdoppelte sich von den 1970er- in die 1980er-Jahre von 1977 mit 7.949 auf 1988 mit 15.747 Menschen und blieb seitdem stabil. 2000 lebten in der Stadt 13.759 Einwohner, 2013 lag die Bevölkerung der Stadt bei 21.708 geschätzt. Sie ist damit die fünftgrößte Stadt der Verwaltungseinheit nach den Städten Adel Bagrou als größte Stadt der Region, Boû Gâdoûm, Timbédra und Boû Steïlé.

Geschichte 
Am 12. Mai 1998 kamen beim Absturz einer Yunshuji Y-7 der mauretanischen Luftwaffe bei Néma 39 Menschen ums Leben.

Klimatabelle

Weblinks

Siehe auch 
 Liste der Städte in Mauretanien

Einzelnachweise 

Ort in Afrika
Hodh Ech Chargui
Hauptort einer Verwaltungseinheit